Guerra de Chechenia puede referirse a:

 la Primera guerra chechena (1994-1996); o
 la Segunda guerra chechena (1999-2009).

Guerras chechenas